Cross est un mot anglais qui signifie croix, intersection, croiser, traverser. Il peut également faire référence à :

Patronyme 

 Albert Cross (1863-1940), dramaturge britannique ;
 Art Cross (1918-2005), coureur automobile ;
 Ben Cross (1947-2020), acteur britannique ;
 Christopher Williams, alias ChrisCross (1968-), dessinateur de comics et de bande dessinée américain ;
 Christopher Cross (1951-), chanteur américain ; 
 Chris Cross (1952-), musicien britannique, membre du groupe Ultravox ;
 Dane Cross (1983-), acteur de films pornographiques américain ;
  ;
 Donna Woolfolk Cross (1947-), écrivain américain ;
 Dorothy Cross (1956-), sculpteur irlandaise ;
 Edward Cross (1798-1887), homme politique américain ;
 Eliska Cross (1986-), modèle et actrice pornographique française ;
 Emily Cross (1986-), escrimeuse américaine ;
 Garvin Cross (?-), acteur et cascadeur canadien ;
 Gillian Cross (1945-), auteur anglais ;
 Hardy Cross (1885–1959), professeur américain de calcul des structures
 Henri-Edmond Cross (1856-1910), peintre pointilliste ;
 James Richard Cross (1921-2021), diplomate britannique enlevé par le Front de libération du Québec, puis libéré ;
 Jeff Cross (1961-), joueur américain de basket-ball ;
 Jessie Cross (1909-1986), athlète américaine ;
 Joseph Cross (1986-), acteur et guitariste du groupe de rock Roostir américain ;
 Kendall Cross (1968-), lutteur américain ;
 Marcia Cross (1962-), actrice américaine ;
 Martin Cross (1957-), rameur d'aviron britannique ;
 Richard Cross (1952-), )professeur français de chant ;
 Russell Cross (1961-), joueur américain de basket-ball ;
 Sidney Cross (1891-1964), gymnaste britannique ;
 Stan Cross (1888-1977), dessinateur politique australien ; 
 Shane Cross (1986-2007), skateboarder australien ;
  ;
 Tom Peete Cross (1897-1951), celtologue et folkloriste américain ;
 Tommy Cross (1989-), joueur américain de hockey sur glace ;
 William Cross (1850-1890), joueur de rugby ;
 Zora Cross (1890-1964), poète et journaliste australienne.

Personnages de fiction 
 Alex Cross, protagoniste de romans de James Patterson et d'adaptations cinématographiques
 Carland Cross, protagonist de la bande-dessinée Carland Cross et de ses dérivés
 Cross Marian, personnage du manga D.Gray-man
  Gina Cross, personnage de la série de jeux vidéo Half-Life
 Noah Cross, antagoniste du film de 1974 Chinatown
 Sergent Cross, personnage de la série de jeux vidéo Need for Speed, apparaissant dans Need For Speed: Most Wanted et Need For Speed: Carbon
 Cross, un des protagonistes du manga et de l'anime Ginga: Nagareboshi Gin
 Darren Cross, personnage de Marvel Comics
 William Cross (alias Crossfire), personnage de Marvel Comics
 Cross, un des protagonistes de la mini-série underverse qui est un univers alternatif (a.u) inspiré d’undertale

Toponyme 

 État de Cross River, État du Nigeria ;
 , quartier de Londres ;
 King's Cross St. Pancras, station de métro de Londres ;
 Cross, village situé en Irlande, dans le comté de Clare.

Hydronyme 
 Cross, fleuve du Cameroun et du Nigeria.
 Passage Cross, bras de mer d'Alaska dans l'archipel Alexandre

Sport

Courses ou randonnées tout-terrain ou hors route 
 à pied : cross-country ;
 à moto : moto-cross ;
 à vélo : vélocross, cyclo-cross, four-cross ;
 en snowboard ou roller : boardercross ;
 à cheval : le cross est la  du concours complet d'équitation (CCE), discipline olympique ;
 avec un chien : cani-cross.

Boxe 
 cross, un type de coup de poing ;
 cross-counter, désignation du coup de contre qui croise généralement un coup de poing direct adverse du bras avant (jab). Il est appelé également cross-over.

Triathlon 
 combinaison d'épreuves de natation en eau libre, VTT et trail.

Titre

Cinéma 
 Cross, un film français réalisé par Philippe Setbon en 1987 ;
 Cross, un film américain de 2011 ;
 Cross, un court métrage franco-ukrainien réalisé par Maryna Vroda en 2011 ;
 Cross, un studio japonais.

Musique 
 † (album), album du groupe français de musique électronique Justice
 Cross Purposes, album de heavy metal, voir aussi Headless Cross

Dessin animé 
 Southern Cross, dessin animé japonais

Manga 
 Cross Epoch, manga

Jeu vidéo 
 Chrono Cross, jeu vidéo

Sigle 
CROSS, acronyme de cinq lettres, fait notamment référence à :
 Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.

Divers 
 Anarchist black cross
 Bataille de Neville's Cross
 Blue Cross Arena, à New York
 cross-dressing, le fait de porter des vêtements de l'autre sexe
 Cross-cap, surface en géométrie
  et 
 Cross Media Bar, interface graphique de Sony
 , traduit approximativement par enjambement, est un anglicisme utilisé dans plusieurs domaines (biologie, automobile, musique, séries TV...)
 Cross-site scripting, cas particulier de faille de sécurité informatique, voir aussi Cross-site request forgery, Cross site tracing
 Cross training, méthode d'entraînement sportif
 Distinguished Service Cross (États-Unis)
 Fiat Panda Cross, véhicule tout-terrain
 Gare de Charing Cross
 Green Cross International
 Modèle cross, modèle de viscosité des polymères
 Pink Cross, association homosexuelle suisse
 (321485) Cross, astéroïde

Patronyme anglais
Toponymie britannique